Cappella — grupo musical
 Cappella degli Scrovegni — capela na cidade de Pádua, Itália
 Cappella Cantone — comuna italiana da Lombardia
 Cappella Maggiore — comuna italiana do Vêneto
 Cappella de' Picenardi — comuna italiana da Lombardia
 Capela Palatina — capela localizada em castelos medievais

Ver também
 

Desambiguações de topônimos